Sporting Clube de Portugal, nogometni klub iz Lisabona, Portugal
Sporting Clube de Braga, nogometni klub iz Brage, Portugal
Sporting Clube da Covilhã, nogometni klub iz Covilhe, Portugal
Club Sporting Cristal, nogometni klub iz Lime, Peru
Real Sporting de Gijón, nogometni klub iz Gijóna, Španjolska